Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die China Open 2019 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 28. bis 29. September 2019 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Peking